Fethiye é uma cidade e um distrito da  na Turquia.

É uma cidade mercantil e centro agrícola de envergadora média na orla de uma baía abrigada com um grande porto.

Ocupa o lugar da antiga cidade de Telmesso, da época de Alexandre.

Localidades da Turquia
Região do Egeu